— вторая по распространённости японская фамилия.

Известные носители:
 Судзуки, Агури (род. 1960) — японский автогонщик.
 Судзуки, Айри (род. 1994) — японский идол, певица, участница поп-группы °C-ute.
 Судзуки, Акико (род. 1985) — японская фигуристка.
 Судзуки, Акира (род. 1930) — японский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 2010 года.
 Судзуки, Ан (род. 1987) — японская актриса.
 Судзуки, Ацуто (род. 1946) — японский учёный-физик.
 
 Судзуки, Дайсэцу Тэйтаро (1870—1966) — популяризатор дзэн-буддизма на Западе.
 Судзуки, Дамо (род. 1950) — японский певец и музыкант.
 Судзуки, Дзэнко (1916—2004) — государственный и политический деятель, премьер-министр Японии в 1980—1982 годах.
 Судзуки, Дэвид Такаёси (род. 1936) — канадский генетик и активист экологического движения.
 Судзуки, Итиро (род. 1973) — японский бейсболист.
 Судзуки, Канон (род. 1998) — японский идол, певица, участница поп-группы Morning Musume.
 Судзуки, Кантаро (1868—1948) — адмирал японского военно-морского флота, член и последний руководитель Ассоциации помощи трону, 42-й премьер-министр Японии.
 Судзуки, Кахо (род. 2002) — японская хоккеистка.
 Судзуки, Кёка (род. 1968) — японская актриса.
 Судзуки Киицу (род. 1796) — японский художник.
 Судзуки, Кодзи (род. 1957) — японский писатель, автор популярного цикла романов «Звонок».
 Судзуки, Кэйдзи (род. 1980) — японский дзюдоист, олимпийский чемпион.
 Судзуки, Кэйта (род. 1981) — японский футболист.
 Судзуки, Кэнго (род. 1995) — японский легкоатлет.
 Судзуки, Кэндзо (род. 1950) — японский астроном, первооткрыватель астероидов.
 Судзуки, Масааки (род. 1954) — японский дирижёр, органист, клавесинист, крупный представитель движения аутентичного исполнительства.
 Судзуки, Масами (род. 1972) — японская сэйю.
 Судзуки, Масахару (род. 1970) — японский футболист.
 Судзуки, Минори (род. 2001) — японская кёрлингистка.
 Судзуки, Минору (род. 1968) — японский рестлер и мастер смешанных единоборств.
 Судзуки, Мосабуро (1893—1970) — японский журналист и левый политик.
 Судзуки, Мунэо (род. 1948) — японский политик.
 Судзуки, Мусаси (род. 1994) — японский футболист, нападающий.
 Судзуки, Наомити (род. 1981) — японский политик, губернатор префектуры Хоккайдо.
 Сузуки, Ник (род. 1999) — канадский хоккеист.
 Судзуки, Норифуми (1933—2014) — японский кинорежиссёр, сценарист.
 Судзуки, Рёдзо (род. 1939) — японский футболист.
 Судзуки, Сатоми (род. 1991) — японская пловчиха.
 Судзуки, Сигэёси (1902—1971) — японский футболист.
 Судзуки, Сигэясу (1866—1957) — генерал-лейтенант Императорской армии Японии в годы Второй японо-китайской войны.
 Судзуки, Синъити (1898—1998) — японский скрипач и музыкальный педагог, автор метода преподавания музыки.
 Судзуки, Сосаку (1891—1945) — генерал японской императорской армии.
 Судзуки, Сюнрю (1904—1971) — известный японский мастер дзэн традиции Сото.
 Судзуки, Сэйдзюн (1923—2017) — японский кинорежиссёр.
 Судзуки, Сэйя (род. 1994) — японский бейсболист.
 Судзуки, Такаюки (род. 1976) — японский футболист, игрок сборной Японии в 2001—2005 годах. Участник Чемпионата мира по футболу 2002 года.
 Судзуки, Тихиро (род. 1977) — японский актёр озвучивания.
 
 Судзуки, Тэйити (1888—1989) — генерал, член правительства Японии во время Второй мировой войны, подсудимый на Токийском процессе.
 Судзуки, Фуса (1937—2003) — чилийский ботаник и агроном,
 Судзуки, Хидэто (род. 1974) — японский футбольный защитник.
 Судзуки, Хироси (бобслеист) (род. 1973) — японский бобслеист.
 Судзуки, Хироси (пловец) (род. 1933) — двукратный призёр летних Олимпийских игр 1952 года.
 Судзуки, Ю (род. 1958) — японский геймдизайнер, продюсер и глава YS Net.
 Судзуки, Юми (род. 1991) — японская кёрлингистка.
 Судзуки, Юсукэ (род. 1988) — японский легкоатлет.
 Судзуки, Ясуо (1913—?) — японский футболист.

См. также 
 Имя:
 , японская фотомодель, актриса.
 Suzuki Motor Corporation — японская автомобилестроительная компания, выпускающая автомобили и мотоциклы под маркой «Судзуки».
 Судзуки — торговая марка компании Suzuki Motor Corporation.
 Судзуки (псевдоним) — Судзиловский, Дмитрий Владиславович, российский рок-музыкант, поэт, педагог. Основатель групп «Тринадцатое Созвездие», «Sozvezdие», «Судзуки и Сочувствующие» и компании «А и Б Рекордз»

Ссылки